Тхакараву:

 Тхакараву — тха, буква алфавита каннада из четвёртой варги.
 Тхакараву — тха, буква алфавита каннада.